Jméno a příjmení Jaromír Dlouhý má více nositelů:

 Jaromír Dlouhý (politik) (1897–???) – český a československý lékař a politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Jaromír Dlouhý (skladatel) (* 1929) – český hudební skladatel